James House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 James House (Arkansas), ID-Nr. 87002332
 James House (Florida), ID-Nr. 00001501
 James House (Texas), ID-Nr. 90001873

James House ist der Name folgender Personen:
 James House (Skispringer), US-amerikanischer Skispringer